Vršovice (deutsch Wrschowitz, Werschowitz) ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vršovice u Loun, eine Gemeinde im Okres Louny
 Vršovice u Opavy, eine Gemeinde im Okres Opava
 Vršovice (Prag), ein Stadtteil von Prag
 ein Ortsteil von Jesenice u Sedlčan, Okres Příbram

Siehe auch:

 Wrschowetze